Cândea bzw. Candea ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Cândea (1887–1971), rumänischer Chemiker
 Romulus Cândea (1886–1973), rumänischer Historiker
 Romulus Candea (1922–2015), rumänisch-deutscher Maler, Karikaturist und Kinderbuchautor
 Vasile Cândea (* 1932), rumänischer Mediziner und General
 Virgil Cândea (1927–2007), rumänischer Kulturwissenschaftler